Rafael Silva – ciclista brasiliano
 Rafael Silva – judoka brasiliano
 Rafael Silva – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Rafael Silva (Rafael Silva dos Santos, 1990 – ) – calciatore brasiliano
 Rafael Silva (Rafael da Silva, 1992 – ) – calciatore brasiliano